HMS Captain può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Captain (1678) – vascello
HMS Captain (1743) – vascello
HMS Captain (1787) – vascello
HMS Captain (1869) – nave da guerra